Jessen steht für:
 Jessen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Jessen steht für folgende Orte:
 Jessen (Elster), Stadt in Sachsen-Anhalt
 Jessen (Niederau), Ortsteil von Niederau, Sachsen
 Jessen (Lommatzsch), Ortsteil von Lommatzsch, Sachsen
 Jessen (Spremberg), Ort bei Spremberg, Brandenburg
 Jessen bei Sorau, deutscher Name von Jasionna (Jasień), Ort in Jasień, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Vorderjessen, Siedlung im Stadtteil Graupa von Pirna
 Hinterjessen, Stadtteil von Pirna

Siehe auch:
 Jehsen
 Jesen